Hans Vrakking (1941–2018), Nederlands jurist
 Willem Vrakking (1943), Nederlands organisatiekundige